Tiarophorus är ett släkte av skalbaggar. Tiarophorus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Tiarophorus